Die Fußball-Landesliga Hamburg 1972/73 war die 28. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Sperber Hamburg nach zwei Spielzeiten aus der Regionalliga Nord wieder zurück in die Landesliga, dazu die beiden Aufsteiger Altona 93 (Wiederaufstieg nach einer Saison) und Eidelstedter SV (Rückkehr nach 17 Jahren).

Sieger wurde der VfL Pinneberg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Concordia Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort gewannen beide ihre Gruppen und stiegen auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Blau-Weiß Schenefeld und die TSG Bergedorf mussten die Liga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1972/73 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1972/73 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1972
Fußballsaison 1972/73